Хуторское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Хуторское сельское поселение — входит в Лебяжьевский район, Курганская область
 Хуторское сельское поселение — входит в Тюкалинский район, Омская область
 Хуторское сельское поселение — входит в Болховский район, Орловская область
 Хуторское сельское поселение — входит в Увельский район, Челябинская область